Russische Baureihe E ist die Transkription folgender Baureihen:

 Russische Baureihe Э, Serie von Dampflokomotiven für Bahngesellschaften des Russischen Kaiserreichs
 Russische Baureihe Е, Serie von Dampflokomotiven der Staatsbahn der Sowjetunion